En Carabanchel hay multitud de opciones de ocio, las cuáles se muestran a continuación.

Compras en Carabanchel

Centros Comerciales 
Carabanchel cuenta con dos centros comerciales en su territorio, el centro comercial Hipercor Vistalegre, situado en la plaza del mismo nombre y el centro comercial Islazul.

Centros Comerciales en Carabanchel

Islazul 

El centro Comercial Islazul, es el centro comercial más grande de Carabanchel, se encuentra en la calle Calderilla, en el nuevo barrio del PAU de Carabanchel. Fue inaugurado el 23 de abril de 2008, cuenta con un hipermercado Lidl, Media Markt, tiendas de moda de todo tipo, gran variedad de restaurantes, bolera y los cines con la pantalla más grande de Europa. El centro comercial Islazul es el segundo centro comercial más grande de la ciudad de Madrid, después de la Gavía. Islazul ejerce influencia más allá de Carabanchel y al mismo viene gente de distritos próximos a Carabanchel como Usera, Villaverde, Arganzuela o la Latina, ya que es el centro comercial más grande de toda esta zona de Madrid.

El elemento arquitectónico más destacable de este centro comercial es su cúpula de ETFE, única en toda España, utilizada en otros edificios como el estadio del Alianza Arena (Bayer Münich). Esta cúpula permite la entrada de luz como si se estuviera en la calle, pudiendo ver el cielo, dando así la sensación de que los pasillos del centro comercial se encuentran al aire libre.
También cabe destacar que toda la zona de restauración y ocio se concentra en una gran plaza decorada con palmeras, puentes que intenta simular a una isla. El centro comercial se distribuye en 2 plantas con forma de triángulo.

Vistalegre 

La plaza de toros es otro de los elementos típico de todo pueblo y que recuerda que Carabanchel fue en su día un pueblo y hoy es el segundo distrito más poblado de Madrid. Carabanchel siempre ha estado vinculado con el mundo del torero, anteriormente en este mismo lugar se levantaba la Chata, la anterior plaza de toros de Carabanchel. La plaza de toros es uno de los edificios que hace a Carabanchel diferentes a otros barrios ya que no todos los barrios tienen el privilegios de tener coso taurino propio.

Vistalegre es la segunda plaza de toros de Madrid tras las Ventas. Es una plaza de toros cubierta de reciente construcción (año 2000). Su capacidad es de unos 15000 espectadores. En ella se realizan multitud de eventos, desde corridas de toros a partidos de baloncesto, conciertos, fiestas, mítines del presidente del gobierno, etc. 

Además de plaza de toros y recinto multiusos, en este edificio se encuentra un centro comercial Hipercor-Corte Inglés, de 3 plantas y aparcamiento, y el mercado de Puerta Bonita. Vistalegre es un lugar de encuentro de Carabanchel, donde siempre hay animación gracias al centro comercial y a los toros, baloncesto, conciertos y todo tipo de espectáculos que se celebran en este recinto.

Centros Comerciales en las proximidades de Carabanchel 
Además de estos dos centro comerciales, Carabanchel cuenta con 8 centros comerciales que se encuentran muy cerca, como máximo a 5 o 6 kilómetros como son Plaza de Aluche (a 650 metros), en Leganés encontramos el centro comercial Sambil Outlet (a 2,6 km), Plaza Nueva (3 km) y ParqueSur (4,9 km); en Getafe, el centro Comercial El Bercial (6,2 km); en la Ciudad de la Imagen, en el municipio de Pozuelo de Alarcón, los cines Kinépolis (a 5,1 km de Carabanchel) y en el centro de Madrid el centro comercial Príncipe Pío (a 2,9 km) y las calles comerciales del mismo (a 4,2 km del distrito de Carabanchel).

Plaza Aluche 
El centro comercial Plaza de Aluche, se encuentra muy cerca de Carabanchel, a unos 650 metros, cerca de los límites entre los distritos de Carabanchel y Latina. Aluche fue un barrio de Carabanchel pero en la actualidad pertenece al distrito de Latina.

El centro comercial Plaza de Aluche fue uno de los primeros centros comerciales que se abrieron en el sur de Madrid. En su época fue uno de los centros comerciales más grandes.

Destaca por su hipermercado Carrefour de gran tamaño, por su tiendas y por su buena comunicación ya que muy cerca del centro comercial se encuentra la estación de Aluche y su intercambiador de autobuses.

ParqueSur 

El centro comercial ParqueSur se encuentra en Leganés a unos 4,9 kilómetros de Carabanchel. Este centro comercial es el más grande de España y uno de los más grandes de Europa. 

Fue inaugurado en 1989, y en un principio contó con parque de atracciones, discoteca y parque acuático, pero fueron cerrados. En 2003 fue ampliado convirtiéndose en el gran centro comercial que hoy conocemos. 

Este centro comercial cuenta con MediaMarkt, Darti, Alcampo, Fnac, dos CorteInglés, tiendas de ropa de todos tipo, gran zona de restauración, bolera, cines, gimnasio, hotel, etc. Además cuenta con un gran patio interior donde se encuentra la fuente cibernética, en verano se realizan espectáculos nocturnos en el que las fuentes bailan al ritmo de la música, además también hay conciertos. 

Tiene parking, y cuenta con varias conexiones de transporte público en bus, metro y cercanías (estaciones de El Carrascal y Zarzaquemada, respectivamente)

Príncipe Pío 

Príncipe Pío es un centro comercial que se encuentra muy cerca de Carabanchel, a unos 2,9 kilómetros, situado en la estación de metro homónima. Este centro comercial se sitúa en el distrito centro de Madrid, en el Paseo de la Florida, muy cerca del río Manzanares, los jardines del moro del Palacio Real, la Catedral de la Almudena o la Plaza de España.

Este centro comercial se encuentra en lo que fue la antigua estación del Norte, desde la cual salían los trenes que se dirigían al norte de España. Al realizar este centro comercial se conservaron los elementos de lo que fue aquella estación, como la gran marquesina de hierro, la cúpula o el reloj de la estación.

Calles comerciales del centro de Madrid 
Las calles comerciales del centro de Madrid se encuentran a unos 4,2 kilómetros de Carabanchel, además existe buena comunicación en transporte público tanto en autobuses o en metro que permite llegar al centro en unos 15 o 20 minutos. En la actualidad las calles comerciales del centro pueden abrir todos los días del año, esto ha hecho que toda esta zona se haya convertido en un centro comercial al aire libre. Además en esta zona se encuentran los grandes almacenes El Corte Inglés, Zara, Cortefiel, H&M, FNAC, y la Casa del Libro. 

Estas calles están animados durante todo el año, pero especialmente en la época de Navidad, en la que se llenan de luces, el Cortilandia del Corte Inglés y mucha más gente que suba al centro de Madrid.

Cines Kinépolis 
Los cines Kinépolis se encuentran en la Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón) a unos 5,1 km de Carabanchel. Cuenta con varias conexiones de transporte público en bus y metro ligero.

Los cines Kinépolis son los cines más grandes del mundo, cuentan con 25 salas, y algunas de ellas cuentan con una capacidad de 1500 espectadores, y además cuenta en la plaza baja con restauración y parking.

Calles Comerciales 
Carabanchel es uno de los distritos de Madrid con más calles comerciales, en ellas podemos encontrar todo tipo de comercios. Las principales calles comerciales de Carabanchel son General Ricardos, Camino Viejo de Leganés, Oporto, La Oca, La Laguna, Muñoz Grandes, Nuestra Señora de Fátima.

El barrio con más calles comerciales es Vista Alegre, donde las calles de la Oca, La Laguna, Muñoz Grandes y Nuestra Señora de Fátima concluyen en la Glorieta del Ejército, formando una especie de centro comercial al aire libre ya que casi todas las calles de esta zona están llenas de locales comerciales. Cabe destacar que la mayoría de estas calles son iluminadas en las fiestas de Navidad, siendo aún más bonitas y mayor el número de personas las que pasean por ellas para ver el alumbrado y para comprar los regalos navideños.

Polideportivos 
El polideportivo más antiguo de Carabanchel es el de la Mina. Recientemente se han abierto 2 nuevos polideportivos, Francisco Fernández Ochoa (enfrente de Islazul) y el polideportivo de Las Cruces. La mayoría de ellos cuentan con piscinas climatizadas, pistas de tenis, padel, campos de fútbol 7. Además la Mina y San Vicente de Paúl tienen piscina de verano, estas son las dos piscinas públicas municipales del Distrito.

Zonas Verdes 

Carabanchel cuenta con más de 150 hectáreas de zonas verdes. Las tres zonas verdes más importantes de Carabanchel son el Parque Sur (Parque Emperatriz María de Austria) el Parque de las Cruces y el Parque de San Isidro.
Las calles con mayores zonas verdes son La Vía Lusitana y la Avenida de los Poblados.

Parque Sur (Parque Emperatriz María de Austria) 

Es la mayor zona verde por extensión de Carabanchel, su extensión es aproximadamente la mitad del parque del Retiro. 

Se encuentra entre Plaza Elíptica (toda la vía Lusitana) y la Avenida de los Poblados. Cuenta con pista de ciclismo y campos de fútbol. Hace unos 10 años la vía Lusitana fue remodelada al completo, creándose un paseo a ambos lado de esta avenida. 

En el Parque Sur podemos diferenciar dos partes, el parque antiguo y la ampliación que se hizo hace unos años. En la ampliación se creó un lago, un canódromo gradas para espectáculos, etc.

Parque de las Cruces 

Es un parque que comparten los distritos Carabanchel y la Latina. Es la segunda zona verde más importante del distrito, por este parque pasa el anillo ciclista, en el cual hay campos de fútbol. Lo más característico de este parque es su lago y el río que recorren el parque.

Parque de San Isidro 
El parque de San Isidro, también conocido popularmente como la Pradera de San Isidro, es una amplia zona verde de la ciudad de Madrid, situado en el barrio de San Isidro del distrito Carabanchel.

La histórica Pradera, pintada por Francisco de Goya en 1788, fue constituida y catalogada como parque en 1970 por el ayuntamiento de la Villa. Tras su ampliación en 2006, alcanzó los 355 420 metros cuadrados, que incluyen el recinto ferial para la Feria de San Isidro, que se celebra cada 15 de mayo, con motivo de la festividad del patrón de la capital de España.

Carabanchel